Magyary-Kossa Sámuel (1781–1866) alispán
 Magyary-Kossa Sámuel (1849–1921) ügyvéd, földbirtokos, genealógus, könyvgyűjtő